Womersley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Womersley
 Hugh Brian Spencer Womersley